Flagellazione – atto di punizione corporale
 Flagellazione – dipinto a tempera e oro su tavola attribuito a Cimabue databile al 1280-1285 circa
 Flagellazione – sesta delle quindici "casse" che vengono portate a spalla durante la processione del Venerdì santo che si svolge a Savona